Синьогора — національний природний парк в Україні.
 Синьогора — гірськолижний курорт.
 Синьогора — резиденція.